Жуа́на (; —) — португальська інфанта, королева Кастилії (1455—1468). Представниця Авіської династії. Народилася в Алмаді, Португалія. Найменша донька португальського короля Дуарте й арагонської інфанти Леонори. Дружина кастильського короля Енріке IV, що був її кузеном (з 1455). Названа на честь діда-короля Жуана І, засновника династії. Вінчана у Кордові. Внаслідок слабкого здоров'я чоловіка тривалий час не мала дітей. Народила йому лише одну доньку Хуану через 6 років подружнього життя. Мала декількох коханців, за що була покарана вигнанням з кастильського двору. У вигнанні народила двох позашлюбних дітей — Педро і Андреаса. Розлучена за рішенням суду (1468). Після смерті Енріке IV (1474) намагалася захистити права своєї доньки на кастильський трон. Наприкінці життя стала черницею у Мадридському монастирі святого Франциска, де померла і була похована. Також — Жуа́на Португа́льська ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
  
 
  
 
 Дядьки і тітки по батьковій лінії:
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Чоловік: Енріке IV (1425—1474), король Кастилії (1454—1474).
 Донька: Хуана (1462—1530) ∞ Афонсу V, король Португалії.

Родовід

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Королеви Кастилії